Otakar Janecký, češki hokejist, * 26. december 1960, Pardubice, Češka.

Janecký je kariero začel pri klubu HC Pardubice v češkoslovaški ligi, za klub je igral deset sezon. V sezoni 1998/89 je bil najboljši podajalec češkoslovaške lige. Pred sezono 1990/91 se je preselil v finsko ligo, kjer je po eni sezoni za klub SaiPa Lappeenranta odigral sedem zaporednih sezon za Jokerit Helsinki, eno sezono pa tudi za klub Espoo Blues. Z Jokeritom je osvojil štiri naslove finskega državnega prvaka, v sezonah 1991/92, 1993/94, 1995/96 in 1996/97. V sezoni 1992/93 je bil najbolj podajalec in igralec finske lige. Ob koncu kariere se je vrnil k Pardubicam, za katere je odigral še štiri sezone v češki ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je osvojil bronasto medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve bronasti medalji, za češko reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994, kjer je osvojil peto mesto, in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil še eno bronasto medaljo.

Leta 2006 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubih HC Pardubice in Jokerit Helsinki so upokojili njegov dres s številko 91.

Statistika kariere

|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
| 10
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
| 44
| 17
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
| 44
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 38
| 11
| 15
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 43
| 9
| 25
| 34
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 47
| 26
| 27
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 43
| 17
| 23
| 40
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 44
| 20
| 29
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 44
| 13
| 41
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 4
| 2
| 6
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 44
| 22
| 28
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 21
| 39
| 60
| -7
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 42
| 17
| 35
| 52
| +35
| 49
|
| 10
| 2
| 11
| 13
| +7
| 6
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 4
| 3
| 7
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 1
| 4
| 5
| +13
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 46
| 10
| 43
| 53
| +22
| 56
|
| 3
| 2
| 5
| 7
| -3
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 92/93
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 4
| 5
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 48
| 10
| 42
| 52
| +26
| 24
|
| 12
| 5
| 4
| 9
| +6
| 14
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 2
| 5
| 7
| +8
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 12
| 38
| 50
| +29
| 26
|
| 11
| 2
| 13
| 15
| +11
| 8
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 94/95
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 46
| 17
| 38
| 55
| +32
| 24
|
| 11
| 3
| 16
| 19
| +19
| 8
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 95/96
|
| 3
| 1
| 4
| 5
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 3
| 4
| 7
| +11
| 2
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 38
| 13
| 31
| 44
| +18
| 38
|
| 9
| 2
| 13
| 15
| +8
| 8
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 46
| 7
| 20
| 27
| -4
| 36
|
| 8
| 4
| 4
| 8
| +3
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 1
| 7
| 8
| +8
| 0
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 98/99
|
| 39
| 13
| 32
| 45
| +7
| 40
|
| 2
| 2
| 1
| 3
| +2
| 0
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 99/00
|
| 51
| 13
| 28
| 41
| 0
| 52
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| -2
| 10
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 00/01
|
| 48
| 10
| 29
| 39
| +20
| 26
|
| 7
| 0
| 6
| 6
| +6
| 0
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 01/02
|
| 48
| 4
| 24
| 28
| +5
| 100
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| +2
| 10
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 02/03
|
| 44
| 5
| 14
| 19
| +17
| 32
|
| 18
| 2
| 2
| 4
| -3
| 6
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 03/04
|
| 43
| 1
| 11
| 12
| +6
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1111
| bgcolor="#7FFF00" | 327
| bgcolor="#7FFF00" | 654
| bgcolor="#7FFF00" | 981
| bgcolor="#7FFF00" | +261
| bgcolor="#7FFF00" | 702
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | +56
| bgcolor="#7FFF00" | 80
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Espoo Blues
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami